Jméno Zdeněk Prokeš se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Zdeněk Prokeš (choreograf) (* 1952), český tanečník a choreograf, umělecký šéf Laterny magiky, bývalý ředitel Národního divadla v Brně
 Zdeněk Prokeš (fotbalista) (* 1953), obránce TJ Bohemians Praha
 Zdeněk Prokeš (katolický kněz) (* 1950), farář ve Vyšším Brodě